Rubén Ramírez peut désigner :
 Rubén Ramírez Lezcano (né en 1964), homme politique paraguayen ;
 Rubén Ramírez Hidalgo (né en 1978), joueur espagnol de tennis ;
 Rubén Ramírez (né en 1982), joueur argentin de football.